Ascobolaceae är en familj av svampar. Ascobolaceae ingår i ordningen skålsvampar, klassen Pezizomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar 

Skålsvampar
Ascobolaceae